Angiolo Mazzoni del Grande – ingegnere ed architetto italiano
 Franca Mazzoni – pseudonimo di Francesca Elena Mazzi, attrice italiana
 Vittorio Mazzoni della Stella – politico e funzionario italiano

Pagine correlate
Giovanni Mazzoni (disambigua)
Guido Mazzoni (disambigua)